Piscataway peut faire référence à :
 Piscataway, un township du New Jersey
 Piscataway, une tribu
 Piscataway, une langue
 Piscataway (Maryland)
 Piscataway Creek, en Virginie